El término Komintern  puede referirse a:

Komintern, abreviatura del nombre en ruso de la Internacional Comunista.
Komintern (tractor), tractor de artillería soviético de la Fábrica Malyshev de Járkov, Ucrania.
Komintern (Adiguesia), localidad de la república de Adiguesia, en Rusia.
Komintern (Chuvasia), localidad de la república de Chuvasia, en Rusia.
Komintern (Krasnoyarsk), localidad del krai de Krasnoyarsk, en Rusia.
Komintern (Kurgán), localidad del óblast de Kurgán, en Rusia.
Komintern (Oremburgo), localidad del óblast de Oremburgo, en Rusia.
Komintern (Vorónezh), localidad del óblast de Vorónezh, en Rusia.
Komintern (Cherkasy), localidad del óblast de Cherkasy, en Ucrania.
Komintern (Dnipropetrovsk), localidad del óblast de Dnipropetrovsk, en Ucrania.
Komintern (Járkov), localidad del óblast de Járkov, en Ucrania.
Komintern (Kirovogrado), localidad del óblast de Kirovogrado, en Ucrania.
Komintern (Poltava), localidad del óblast de Poltava, en Ucrania.
Komintern (Sumy), localidad del óblast de Sumy, en Ucrania.
Komintern 43, grupo musical colombiano del género rock proletario.